Analogie peut faire référence à :
 analogie, un processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs de différentes natures ou classes ;
 analogie, en droit, un concept juridique ;
 analogie, en philosophie, un concept métaphysique ;
 analogie, en biologie de l'évolution, une similarité entre deux traits (en général, anatomiques) remplissant les mêmes fonctions biologiques, observés chez deux espèces différentes, qui n'est pas liée à un héritage évolutif commun ;
 sens analogique, en herméneutique, un des trois types de sens littéral identifiés par Thomas d'Aquin.

Voir aussi 
 Analogie de la ligne, une analogie de Platon représentant sous la forme d'une ligne segmentée les différentes formes de savoirs et leurs rapports d'imitation
 Analogie électro-mécanique, une analogie entre l'électricité et la mécanique
 Analogies et correspondances, une doctrine propre aux occultistes et aux ésotéristes